Kiefel ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Kiefel (* 1966), deutscher Bühnenbildner und Szenograf
 Josef Kiefel (1909–1988), deutscher Kommunist und Offizier der DDR-Staatssicherheit
 Ron Kiefel (* 1960), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Volker Kiefel (* 1954), deutscher Transfusionsmediziner 

Siehe auch:
 Kiefl